Leroux är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eugène Leroux
 Étienne Leroux
 Gaston Leroux
 Hector Leroux
 Pierre Leroux
 Robert Leroux
 Sydney Leroux
 Xavier Leroux

Franska efternamn